Каборга́ — могильник конца III — середины IV века.

Общие сведения 
Могильник Каборга расположен на берегу Березанского лимана у села Осетровка Николаевской области Украины. Частично разрушен. Является древнейшим памятником черняховской культуры в регионе.

Исследования 
Раскопки могильника проводились в 1973-74 годах. Обнаружено 9 кремированных захоронений и 18 обычных. Найденная в погребениях утварь состояла из гончарной и лепной керамики, предметов быта и украшений. В особенностях захоронений и предметах прослеживаются выраженные элементы германской, поздне скифской и сарматской культур. Это свидетельствует о смешанном составе населения причерноморской группы черняховской культуры.

См. также 
 Журавка (археологический памятник)

Примечания 

Археологические объекты Николаевской области
История России до VIII века